Пархоменко Світлана Германівна і Лариса Савченко були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Пархоменко, яка виступала в парі з Наталією Медведєвою.

Медведєва і Пархоменко програли в першому колі парі Катаріна Ліндквіст і Тіна Шоєр-Ларсен.

Яна Новотна і Катрін Суїр виграли титул, перемігши у фіналі Ліндквіст і Шоєр-Ларсен з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лорі Макніл /  Бетсі Нагелсен (півфінал)
 Яна Новотна /  Катрін Суїр (чемпіонки)
 Катаріна Ліндквіст /  Тіна Шоєр-Ларсен (фінал)
 Даянн Балестрат /  Катрін Танв'є (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Oklahoma Doubles Draw

U.S. National Indoor Tennis Championships
Тур WTA 1988